Stanisław Heller (1894–1933) – major intendent dyplomowany magister Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Stanisław Jan Heller (ur. 1907) – rotmistrz Wojska Polskiego, dowódca 3. szwadronu 6 pułku ułanów, odznaczony Orderem Virtuti Militari

Przypisy